El príncipe Eric es un personaje de la película La sirenita. En la película de 1989 es uno de los personajes que enamora a la protagonista, la sirenita, de nombre Ariel. Es un personaje muy importante en la película de La sirenita del año 1989, ya que uno de los tópicos principales que es tratado en la misma, es el amor que sostienen el príncipe Eric y Ariel. Él hace su aparición en la secuela de la primera película, La sirenita 2: regreso al mar, aunque este personaje en esta película, no obtuvo tanto protagonismo en comparación a la primera película de 1989.

Este personaje, ha aparecido además, en la serie de televisión La sirenita, percibiéndose en la serie, solamente en algunos episodios, a un Erick mucho más joven en comparación al personaje de Erick en la película original.
 

Príncipes Disney
Héroes Disney
Daneses ficticios
Marineros ficticios
Millonarios ficticios
Personajes de Kingdom Hearts
en:List of Disney's The Little Mermaid characters#Prince Erick